Ugglegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ugglegölen (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Ugglegölen (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Ugglegölen (Tranås socken, Småland), sjö i Tranås kommun, 
Ugglegölen (Ödestugu socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (2,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn